Зо́нховен (  — бельгийская коммуна, расположенная в провинции Лимбург.

Население по переписи 2011 года составляло 20.816 человек. Общая площадь составляет 39.34 км². Зонховен находится к северу от города Хасселт.

Политика 
Самая большая политическая партия в Зонховене — Open Vld. Коммуной управляет коалиция, состоящая из партий Open Vld и CD&V. Мэр — Джонни Де Раве.

Картинки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Зонховена (нидерл.)

Коммуны провинции Лимбург (Бельгия)